Amor de Perdição pode se referir a: 

Amor de Perdição, a obra de Camilo Castelo Branco
Amor de Perdição, telenovela brasileira baseada no romance (1965)
Amor de Perdição, filme de 1914
Amor de Perdição, filme de 1918
Amor de Perdição, filme de 1921
Amor de Perdição, filme de 1943
Amor de Perdição, filme de 1979
Amor de Perdição, livro de Josué Guimarães (1986)
Um Amor de Perdição, filme de Mário Barroso (2008)

Ver também
Paixões Proibidas

Desambiguações de artes